Большая песчанка или заманчик () — грызун. Единственный представитель рода большие песчанки.

Является самой крупной песчанкой. Длина тела 150—200 мм, хвост несколько короче тела. На конце хвоста хорошо развита «метелка» из черноватых волос.

В природе встречается в Средней Азии — во многих частях Узбекистана, Туркменистана, на юге Казахстана, а также в Иране, Южной Монголии, Северо-западном Китае и Афганистане. Населяет участки с песчаной, глинистой и щебнистой почвами. Не встречается на голых такырах, солончаках и на сыпучих песках, лишенных растительности. Питается зелеными частями травянистых растений и ветками кустарников. Осенью собирает большие запасы веток саксаула, верблюжьей колючки, солянок, которые прячет в специальные кладовые.

Максимальная продолжительность жизни в дикой природе составляет 3—4 года. Беременность длится от 23 до 28 дней. В среднем 24—25 дня.

Примечания

Литература

Ссылки 
 The IUCN Red Listof Threatened Species :Rhombomys opimus

Млекопитающие Азии
Животные, описанные в 1823 году
Песчанковые (млекопитающие)
Монотипические роды млекопитающих